Metallow bzw. Metallowa (russisch Металлов bzw. Металлова) ist der Familienname folgender Personen:

 Wassili Michailowitsch Metallow (1862–1926), russischer Erzpriester, Musikhistoriker und Musikpaläograph
 Jakow Michailowitsch Metallow (1900–1976), sowjetischer Literaturwissenschaftler, Philologe und Spezialist für deutsche Literatur